Murray (vysl. mari) je běžná varianta slova Moray, anglicizace galského Muireb (nebo Moreb). Písmeno b se zde vyslovovalo jako v, odtud se ve středověku vyvinulo slovo Moravia. Tyto názvy označují oblast na jižním břehu Moray Firth, ve Skotsku. Murray je přímý přepis toho, jak Skotové vyslovují Moray.

Jako označení pro geografickou oblast se však místo Murray dnes používá Moray, ale stalo se velmi častým příjmením, obzvláště mezi skotskými emigranty, dnes je Murray mnohem více rozšířené než původní Moray.

Osobnosti 
 viz Murray (příjmení)

Místa

Spojené státy 
 Murray (Iowa)
 Murray (Kentucky)
 Murray (New York)
 Murray (Utah)
 Murray City (Ohio)
 Okresy Murray
 Murray County (Georgie)
 Murray County (Minnesota)
 Murray County (Oklahoma)
 Kopce jménem Murray
 Murray Hill (Kentucky)
 Murray Hill (Manhattan) sousedství v New York City
 Murray Hill (New Jersey)
 Murray Hill (Pensylvánie)
 Murray Hill (Vánoční ostrov), nejvyšší bod Vánočního ostrova
 Ostrov Murray v Oblasti tisíce ostrovů
 Port Murray (New Jersey)

Řeka 
 Murray (řeka) — řeka v Austrálii

Jezero 
 Murray (jezero) — jezero v Papui Nové Guineji

Související články 
 Murrey, McMurray, MacMurray, O'Murray